Ичэн (Чжумадянь) (驿城) — район городского подчинения городского округа Чжумадянь провинции Хэнань (КНР).
 Ичэн (Сянъян) (宜城) — городской уезд городского округа Сянъян провинции Хубэй (КНР).
 Ичэн (Цзаочжуан) (峄城) — район городского подчинения городского округа Цзаочжуан провинции Шаньдун (КНР).
 Ичэн (Линьфэнь) (翼城) — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР).